Het ATP-toernooi van Moskou 2009 (met de officiële naam Kremlin Cup) vond plaats van 19 tot en met 25 oktober 2009. Er werd gespeeld op overdekte hardcourtbanen in het oude Olympisch stadion in de Russische hoofdstad Moskou.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Kwartfinale
| RD4=Halve finale
| RD1-seed01=7
| RD1-team01= F Santoro
| RD1-score01-1=4
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= A Koeznetsov
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=2
| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= M Biryukov
| RD1-score03-1=0
| RD1-score03-2=2
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= S Stachovsky
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-team05= P Starace
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= J Donskoj
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=3
| RD1-team07= H Zeballos
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=65
| RD1-seed08=3
| RD1-team08= M Joezjny
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=7
| RD1-seed09=5
| RD1-team09= P Cuevas
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-team10= Y-h Lu
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=2
| RD1-team11= K Beck
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=4
| RD1-team12= T Gabasjvili
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6
| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= M Koekoesjkin
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=5
| RD1-score13-3=6
| RD1-team14= F Fognini
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=7
| RD1-score14-3=4
| RD1-team15= W Odesnik
| RD1-score15-1=5
| RD1-score15-2=7
| RD1-score15-3=6
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= V Hănescu
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=5
| RD1-score16-3=4
| RD2-seed01=7
| RD2-team01= F Santoro
| RD2-score01-1=5
| RD2-score01-2=1
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= S Stachovsky
| RD2-score02-1=7
| RD2-score02-2=6
| RD2-team03= P Starace
| RD2-score03-1=1
| RD2-score03-2=1
| RD2-seed04=3
| RD2-team04= M Joezjny
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-seed05=5
| RD2-team05= P Cuevas
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=6
| RD2-team06= T Gabasjvili
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3=4
| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= M Koekoesjkin
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-team08= W Odesnik
| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2=4
| RD3-seed01=Q
| RD3-team01= S Stachovsky
| RD3-score01-1=3
| RD3-score01-2=3
| RD3-seed02=3
| RD3-team02= M Joezjny
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-seed03=5
| RD3-team03= P Cuevas
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=1
| RD3-score03-3=4
| RD3-seed04=Q
| RD3-team04= M Koekoesjkin
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=6
| RD4-seed01=3
| RD4-team01= M Joezjny
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-seed02=Q
| RD4-team02= M Koekoesjkin
| RD4-score02-1=2
| RD4-score02-2=1
}}

 Dubbelspel 

 Geplaatste teams 

 Prijzengeld en ATP-punten 

 Toernooischema 

{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Kwartfinale
| RD3=Halve finale
| RD4=Finale
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= F Čermák  M Mertiňák
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=7
| RD1-team02= F Santoro  M Joezjny
| RD1-score02-1=66
| RD1-score02-2=5
| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= T Gabasjvili  A Manegin
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3=[3]
| RD1-team04= I Andrejev  D Köllerer
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=[10]
| RD1-seed05=4
| RD1-team05= R Hutchins  H Tecău
| RD1-score05-1=64
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=[8]
| RD1-team06= A Goloebev  E Korolev
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3=[10]
| RD1-team07= J Cerretani  V Hănescu
| RD1-score07-1=66
| RD1-score07-2=2
| RD1-team08= R Bopanna  J Tipsarević
| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=6
| RD1-team09= K Beck  F Polášek
| RD1-score09-1=1
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=[10]
| RD1-team10= S Lipsky  R Wassen
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=[6]
| RD1-team11= L Friedl  J Levinský
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=[6]
| RD1-seed12=3
| RD1-team12= P Cuevas  M Granollers
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3='''[10]
| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= I Belyaev  P Davydenko
| RD1-score13-1=1
| RD1-score13-2=3
| RD1-team14=

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Moskou
Moskou